Виниште може да се односи на:

 Виниште (Жепче), насељено место у општини Жепче, Федерација БиХ, БиХ
 Виниште (Коњиц), насељено место у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ